

Мечниково — село, Альшеєвський район, Башкортостан
 Мечниково — селище, Красногорський район, Московська область

Див. також 
 Мечникове